Чемпионат мира по водным видам спорта 2005 — XI чемпионат мира по водным видам спорта под эгидой FINA, прошел в канадском Монреале с 16 по 31 июля 2005 года. Соревнования проводились в Парке Жан-Драпо на острове Святой Елены.

Медали

Плавание

Мужчины

Женщины 

WR — мировой рекорд, CR — рекорд чемпионатов мира

Открытая вода

Мужчины

Женщины

Синхронное плавание

Прыжки в воду

Мужчины

Женщины

Водное поло

Мужчины

Женщины

Ссылки 

2005
Июль 2005 года
Международные спортивные соревнования в Монреале
Чемпионаты мира в Канаде